Newark kan syfta på

Geografi

Kanada
Newark – tidigare namn på en stad i Ontario, se Niagara-on-the-Lake

Storbritannien
Newark-on-Trent, ort och civil parish (Newark) i Nottinghamshire, England
Newark – tidigare namn på en hamnstad i Skottland, se Port Glasgow , hette Newark till 1667

Se även 
 Newark Castle – flera slott

USA 
Newark, New Jersey – den största staden i delstaten New Jersey
Newark Liberty International Airport – tidigare Newark International Airport
Newark, Arkansas
Newark, Delaware
Newark, Illinois
Newark, Kalifornien
Newark, Maryland
Newark, Missouri
Newark, New York
Newark, Ohio
Newark, Texas
Newark, Vermont
Newark, Wisconsin

Se även 
 Newark Valley – flera orter